Cette liste recense les éléments du parc de MI 09, matériel roulant de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) circulant sur la ligne A.

Au , les  commandés sont livrés et en service. Ils sont tous en livrée STIF/RATP.

État du matériel

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Île-de-France Mobilités

Matériel roulant du RER d'Île-de-France